Обще́ственная мора́ль:
 Обще́ственная мора́ль — мораль принятая и преобладающая в том или ином обществе.
 «Обще́ственная мора́ль» () — американская полицейская драма, действие которой происходит в Нью-Йорке в 1960-х годах.